

Cinema 

 Out – film del 1956 
 Out - film del 1982 diretto da Eli Hollander
 Out – film giapponese del 2002

Editoria 
 Out – rivista statunitense

Giochi da tavolo 
 Out – termine usato nel poker

Letteratura 
 Out – romanzo del 1997 di Natsuo Kirino

Musica 
 OUT – album dei Nav Katze del 1994
 Out – album dei The Kolors del 2015

Sport 
 Out – termine usato nel baseball

Televisione 
 Out – miniserie televisiva britannica del 1978
 La tratta dei bambini (Out) – episodio della serie Dark Angel